Krsmanović ist der Familienname folgender Personen:

 Dejan Krsmanović (* 1986), serbischer Biathlet und Skilangläufer
 Nataša Krsmanović (* 1985), serbische Volleyballspielerin
Siehe auch:
 Krsmanović-Haus